Порто има више значења:
 Порто
 Порто (Бреша)
 Порто (Ливорно)
 Порто (Перуђа)
 Порто (Пистоја)
 Порто (Салерно)
 Порто (Удине)
 Порто (Верона)

а може се односити и на:

 Порто (врста вина)